Grasberg heißen folgende geographischen Objekte:
 Grasberg, Gemeinde im Landkreis Osterholz, Niedersachsen

Orte, Gemeindeteile:
 Grasberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Grasberg (Holzkirchen), Ortsteil der Gemeinde Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grasberg (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Grasberg (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Grasberg (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Grasberg (Gemeinde Altmünster), Ortschaft und Katastralgemeinde von Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Grasberg (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ortsteil von Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark

Berge:
 Grasberg (Karwendel) (2020 n), im Karwendel nahe Hinterriß, Bezirk Schwaz, Tirol
 Grasberg (Berg) (1078 m), im Randgebirge östlich der Mur nahe Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Grasberg (Rhön) (478,0 m), in der Rhön bei Mansbach (Hohenroda), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Grasberg (Tauberbischofsheim) (292,0 m), im Tauberland bei Tauberbischofsheim-Dittwar, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

sowie:
 Naturschutzgebiet Grasberg in Sundern, Nordrhein-Westfalen
 Grasberg-Mine, Gold- und Kupfermine in West-Papua (Indonesien)

Grasberge speziell:
 Grasberge, landschaftsgeographischer Ausdruck für die mittelgebirgigen Gruppen besonders der Allgäuer, Kitzbüheler und Salzburger Alpen

Siehe auch:
 Grasberger
 Hoher Grasberg
 Krasberg